Брукнер — фамилия. Известные носители:

 Брукнер, Агнес (род. 1985) — американская актриса.
 Брукнер, Анита (1928—2016) — английская писательница и историк искусства.
 Брукнер, Антон (1824—1896) — австрийский композитор, органист и музыкальный педагог.
Брукнер, Герхард — австрийский шахматист.
 Брукнер, Говард (1954—1989) — американский кинорежиссёр.
 Брукнер, Фердинанд (1891—1958) — австрийский писатель, драматург.

См. также 
 Брюкнер